Слейтер Нельсон «Дуги» Мартин младший (; 22 октября 1925 года, Элмина, Техас, США — 18 октября 2012 года, Хьюстон, Техас, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, который в течение 11 сезонов был разыгрывающим защитником в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пятикратный чемпион НБА в составе «Миннеаполис Лейкерс» и «Сент-Луис Хокс». Член Зала славы баскетбола с 1982 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Техасском университете в Остине. В 1950-е годы Мартин был одним из лучших оборонительных игроков НБА. На протяжении долгого времени играл вместе с Джорджем Майкеном в команде «Миннеаполис Лейкерс», правда ни разу не выходил на площадку в стартовой пятёрке, в результате чего стал 4-кратным чемпионом НБА в составе «Лейкерс». Затем сыграл несколько матчей в составе клуба «Нью-Йорк Никс». В 1956 году, перешёл в команду Сент-Луис Хокс, где присоединился к Бобу Петтиту, в результате чего в 1958 году выиграл ещё один титул чемпиона НБА, к тому же в 1957 году был играющим тренером команды (на протяжении 8 игр) после увольнения Рэда Хольцмана. Всего в НБА провёл 11 сезонов. Семь раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1953—1959). Пять раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1955—1959). В 1982 году был включён в Зал славы баскетбола. Всего за карьеру в НБА сыграл 745 игр, в которых набрал 7337 очков (в среднем 9,8 за игру), сделал 2302 подбора и 3160 передач.

Карьера тренера 
После завершения карьеры игрока Мартин тренировал команду «Хьюстон Маверикс» (1967—1968), выступающую в Американской баскетбольной ассоциации, которую в первом же сезоне вывел в плей-офф, но там в первом же раунде его команда безвольно уступила клубу «Даллас Чеперрелс» со счётом 0—3. В начале следующего сезона, после 15 проведённых матчей, он был уволен из «Маверикс» из-за неудовлетворительных результатов команды.

Смерть 
Слейтер Мартин умер от короткой неизвестной болезни 18 октября 2012 года в городе Хьюстон (штат Техас), в возрасте 86 лет, у него остались два сына — Слейтер Мартин-младший и Джим Мартин.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Члены Зала славы баскетбола